Уэ́стче́стер — название ряда населённых пунктов в США:

 Уэстчестер (Коннектикут)
 Уэстчестер (Флорида)
 Уэстчестер (Иллинойс)
 Уэстчестер (Индиана)
 Уэстчестер (Калифорния)

 Уэстчестер (округ, Нью-Йорк)

См. также 
 Уэст-Честер